Çilimli (district), een Turks district in de provincie Düzce
 Çilimli (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çilimli